Мужское абсолютное первенство в спортивной гимнастике на летних Олимпийских играх 2008 года состоялось в Государственном дворце спорта Пекина 14 августа. В первенстве участвовали 24 гимнаста (не более двух от одной страны) на шести снарядах. Счёт спортсмена складывался из баллов, полученных за упражнения на каждом из снарядов.

Победу одержал китаец Ян Вэй, серебряным призёром стал японец Кохэй Утимура, бронзу завоевал француз Бенуа Караноб. Российские спортсмены Сергей Хорохорин и Максим Девятовский заняли 5 и 6 места с одинаковым результатом, отстав на 0.225 балла от бронзового призёра. Китаец Чэнь Ибин не прошёл полностью программу, не выступив в вольных упражнениях.

Результаты

Ссылки 
 Результаты финала в личном многоборье